

Alimentazione 
 Cracker – galletta salata

Cinema 
Crackers – film del 1984 diretto da Louis Malle
Crackers – film del 1998 diretto da David Swann
Cracker – film TV del 2006 diretto da Antonia Bird
Crackers – film del 2011 diretto da Anil Goyal
Crackers – film del 2012 diretto da Gregory Principato

Informatica 
Cracker - pirata informatico, colui che viola un sistema informatico

Musica 
 Cracker – gruppo musicale alternative rock statunitense
 Cracker – album dei Cracker del 1992
 Crackers: The Christmas Party Album – album del 1985 degli Slade

Televisione 
 Cracker – serie televisiva britannica
 Fitz (Cracker) – serie televisiva statunitense